Il singolare del torneo di tennis Challenger DCNS de Cherbourg 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Thierry Guardiola che ha battuto in finale Lionel Roux 6-4, 6-4.

Teste di serie

 Stéphane Simian (quarti di finale)
 Rodolphe Gilbert (quarti di finale)
 Kenneth Carlsen (quarti di finale)
 Jean-Philippe Fleurian (semifinali)

 Cristiano Caratti (primo turno)
 Jeremy Bates (primo turno)
 Dmitrij Poljakov (primo turno)
 Markus Naewie (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger DCNS de Cherbourg 1994